Le Nouveau Look de Britney (Britney's New Look en VO) est le second épisode de la douzième saison de la série animée South Park, ainsi que le  de l'émission.

Il traite de Britney Spears et notamment de l'effusion journalistique autour d'elle. Par un procédé relevant de l'hyperbole, les auteurs en démontrent l'absurdité.

Résumé 

Un débat Clinton/Obama est interrompu par un flash spécial sur Britney Spears qui provoque une nouvelle fois le scandale en faisant pipi sur une coccinelle lors d'un camping en forêt. Les gamins, Stan, Kyle, Cartman et Butters, semblent s'en désintéresser sauf Butters, visiblement pris de pitié pour elle. La photo prise a toutefois rapporté , et comme les gamins se demandent combien ça rapporterait si elle chiait sur un écureuil, ils déguisent Butters et se rendent au motel où elle s'est exilée.

Il y a déjà du monde évidemment, mais Stan et Kyle se font passer pour les garçons de Britney Spears. Ils entrent dans la chambre de Britney qui s'était fait une joie de revoir ses enfants. Déçue que ce soit une blague, elle déprime encore plus et se tire une balle de fusil dans la bouche droit devant les quatre enfants. Cartman et Butters prennent la poudre d'escampette, Stan et Kyle se retrouvent impliqués dans sa tentative de suicide. Ils commencent à avoir des remords. Toutefois Britney est en vie, même s'il lui manque la moitié de sa tête.  Son manager arrive et trouve le nouveau look de Britney satisfaisant. La frénésie des journalistes est toujours plus intense, et les enfants, la star et son manager doivent quitter l'hôpital pour se rendre au studio d'enregistrement pour enregistrer un nouvel album. Elle se ridiculise ensuite aux MTV Video Music Awards lors d'une prestation pathétique où elle est décriée par ses pairs du Showbiz. Stan et Kyle décident de la sauver de la folie qui l'entoure en l'emmenant au Pôle Nord.

Lors de sa fuite, on remarque surtout qu'elle ne porte pas de culotte ce qui lui fait une vilaine trace et une vilaine presse à nouveau. Kyle fait une diversion pour que Stan et Britney s'échappent. Alors que Kyle révèle sa vraie identité, on lui révèle par là même que toute cette agitation ne sert qu'un seul but : tuer la star. On explique en effet à Kyle qu'avant on couvrait des jeunes filles d'or et on les traitait comme des princesses, pour les tuer au nom de la bénédiction sur la récolte à venir. Cependant au fil des années l'homme a voulu se croire plus civilisé et a décidé de faire que ces personnes ne soient plus sacrifiées mais se suicident. Stan est dans le train, inconscient de ce qui se trame, mais le chauffeur est dans le coup : Il s'agit d'un sacrifice humain rituel pour que la "Moisson" cette année soit bonne (À la manière du film "The Lottery", ou de la nouvelle de Stephen King "Les enfants du maïs").

Britney est sacrifiée, prise en photo par de nombreuses personnalités de South Park et alentours. Le maïs pousse donc dru cette année. South Park redevient prospère grâce à la bonne moisson. C'est alors que Miley Cyrus, star de Hannah Montana apparaît à la télévision. La ville la prend alors pour cible, ce à quoi Kyle et Stan semblent se résigner.

Réception 
Si le site TV Squad donne une critique positive de l'épisode, saluant la façon dont il amène son propos et les nombreuses parodies qu'il comprend, il n'en va pas de même sur TV.com où l'épisode est un des plus mal notés depuis La Coupe Stanley.

Références culturelles 
 L'épisode parodie le film The Lottery, la nouvelle Les enfants du Maïs, et le film The Wicker Man.
 La chanson en latin parodie La malédiction sauf que comme dans les premières saisons, les paroles sont remplacées par « Rectus Dominus ».
 Lorsque Britney s'échappe de l'hôpital, un des journalistes a une attitude similaire à un des personnages du film L'Invasion des profanateurs.
 À la fin, on peut voir des champs de maïs et une ferme avec une grange. Il s'agit de la ferme des Kent, dans la série Smallville.
 Pendant la scène où les enfants attendent de voir Britney Spears à l'hôpital, on peut entendre aux haut-parleurs. "Le Docteur Jekyll est demandé en psychiatrie." C'est une référence au célèbre Docteur Jekyll et Mister Hide, notamment le fait qu'il soit demandé en psychiatrie. Ceci est aussi une référence au jeu Theme Hospital où l'on peut entendre cette phrase. Cependant dans la VO de l'épisode les haut-parleurs demandent le "Dr.Bender", probablement une référence au personnage de Bender dans la série Futurama, auquel la série à déjà fait référence auparavant. 
 Lorsqu'elle enregistre une chanson en studio, le producteur lui demande d'accentuer son "L", chose qui a de nombreuses fois été parodiée pour le cas de la vraie Britney Spears (elle sort sa langue pour prononcer son "L" dans la plupart de ses clips).
La scène de la mort de Britney Spears avec les habitants qui chantent autour est une référence au film The Wicker Man. Au cours de cette même scène, on peut apercevoir Michelle Obama dans la foule en train de participer à la mise à mort de l'artiste avec son appareil photo.

Épisode de South Park, saison 12
Britney Spears

it:Episodi di South Park (dodicesima stagione)#Britney deve morire